Мажеке́н Есе́нович Бу́тин (; 17 января 1910, с. Жидели, Томская губерния, Российская империя — 8 октября 1974, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — заслуженный экономист Казахстана, доктор экономических наук, профессор, родоначальник бухгалтерского учета в Казахстане.

Мажекен Бутин занимал пост наркома, а затем министра пищевой промышленности КазССР. Он внес большой вклад в становление и развитие индустрии Казахстана — под его руководством была создана мощная материально-техническая база пищевой промышленности. Также Мажекен Бутин известен как организатор бухгалтерского дела в КазССР. Среди его учеников известные ученые в области учета, аудита, анализа и экстраполяции оправдавших себя прагматических способов хозяйствования: академики К. Н. Нарибаев, С. С. Сатубалдин, В. К. Радостовец, К. Ш. Дюсембаев, Е. Т. Тулегенов, Г. Н. Гамарник, А. Д. Даулетбеков и множество других ученых и практиков. Мажекен Бутин работал в СССР с такими крупными учеными и специалистами, как А. С. Маргулис (по нормативному учету), В. И. Исаков (по механизации учета), А. Ф. Мухин (по международному учету), А. Д. Шеремет (по комплексному экономическому анализу). Данный мощный союз ученых привел к значительному развитию данной отрасли знания и усилению координации в области исследовательских работ и подготовки научно-педагогических кадров. Благодаря Бутину открылись возможности для обмена опытом и прохождения научных стажировок молодому поколению бухгалтеров КазССР.

Образование 
1927—1929 слушатель Уральских высших бухгалтерских курсов

1929—1931 учёба в Ленинградском институте потребительской кооперации

1931—1933 аспирант Московского института экономики и товароведения

Послужной список 
1933 — заведующий кафедрой Юридического института

1937 — доцент Алма-Атинской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы

1937—1940 заведующий кафедрой, декан Челябинского института цветных металлов

1940 — заместитель начальника Отдела особых строительств НКВД СССР (Куйбышев)

1943 — начальник Отдела особых строительств НКВД СССР (Куйбышев)

1943—1945 первый заместитель народного комиссара пищевой промышленности Казахской ССР

1945—1947 народный комиссар министр пищевой промышленности Казахской ССР

1947—1949 министр вкусовой промышленности Казахской ССР

1949—1953 министр пищевой промышленности Казахской ССР

1953 — первый заместитель министра лёгкой и пищевой промышленности Казахской ССР

1953—1954 — министр промышленности продовольственных товаров Казахской ССР

1954—1957 — председатель исполнительного комитета Акмолинского областного Совета

1957—1963 — заведующий кафедрой бухгалтерского учёта Казахского государственного университета имени С. М. Кирова

1963—1967 — заведующий кафедрой Алма-Атинского института народного хозяйства

1967 — первый заместитель министра пищевой промышленности Казахской ССР

Награды и номинации 
 Награждён орденом Трудового Красного Знамени II степени
 Награждён орден Отечественной Войны I степени
 Заслуженный экономист Казахской ССР

Ссылки 
 Мероприятия посвященные 100-летию Мажекена Бутина
 Издание Бутина М. Е.- Судебно-бухгалтерская экспертиза

Народные комиссары и министры Казахской ССР
Председатели Целиноградского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Доктора экономических наук
Экономисты СССР
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби‎
Преподаватели Университета Нархоз